Nothing

Piese din 1987
Piese Depeche Mode